Суккулово:

 Суккулово — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Суккулово — село в Ермекеевском районе Башкортостана.